7-й Чемпионат Европы по хоккею на траве среди женщин прошёл с 14 по 20 августа 2005 года на стадионе «National Hockey Stadium» в городе Дублин (Ирландия).

Победителями чемпионата (в 7-й раз в своей истории) стала сборная Нидерландов, победившая в финале сборную Германии со счётом 2:1. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Англии, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Испании со счётом 4:0.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте EHF
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

2005
Август 2005 года
2005 год в Ирландии
2005 год в хоккее на траве
Хоккей на траве в Ирландии
Чемпионаты Европы в Ирландии
Хоккей на траве